Kreuzstab steht für:  
 Ferula (Kreuzstab), ein Insigne der römisch-katholischen Kirche
 Jakobsstab, ein astronomisches Instrument zur Winkelmessung

Siehe auch:
 Kreuzstabkantate